Duell eller duel kan syfta på:

 Duell – en planerad strid mellan två personer
 Duel Masters – en manga, anime och ett kortspel

Film och television
 Duell (1927) – en fransk film från 1927 av Jacques de Baroncelli, originaltitel Le Duel
 Silent Duel – engelska namnet på en albansk film från 1967 i regi av Dhimiter Anagnosti

Geografi
 Duel Lakes – sjöar i British Columbia

Musik 
Duel (låt med Propaganda) – en låt av Propaganda från albumet A Secret Wish

Personer
 Pete Duel (1940–1971), en amerikansk skådespelare

Se även
Duellen